Dauenhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Dauenhauer (1929–2022), deutscher Politiker (CDU)
 Dascha Dauenhauer (* 1989), deutsche Filmkomponistin
 Erich Dauenhauer (1935–2018), deutscher Ökonom, Wirtschaftspädagoge, Schriftsteller und Herausgeber einer Literaturzeitschrift
 Nora Marks Dauenhauer (1927–2017), US-amerikanische Autorin
 Richard Dauenhauer († 2014), US-amerikanischer Sprachwissenschaftler
 Samia Dauenhauer (* 1984), deutsche Schauspielerin